Verdrag van Altranstädt (1706), tussen Augustus II van Polen en Karel XII van Zweden
Verdrag van Altranstädt (1707), tussen keizer Jozef I en Karel XII van Zweden